Smartpill é uma cápsula  ingerível do tamanho de uma cápsula vulgar que passa pelo sistema digestivo fazendo diagnósticos sobre o funcionamento do mesmo. tem incorporado um transmissor que passa dados para um receptor que o paciente usa no cinto ou a tiracolo. 

A pílula é fornecida pela empresa Smartpill Corporation. O diagnóstico aparece na tela de um computador. Nos EUA, a pílula custa cerca de US$ 500 (em média R$ 1000).

Ligações externas

 "SmartPill GI Monitoring System"

Gastroenterologia